Grote theater (Pompeii)
 Groot Theater in Poznań